Venus und Mars steht für:
 Venus und Mars (Botticelli), Gemälde von Sandro Botticelli (um 1485)
 Venus & Mars (Film), deutscher Film von Harry Mastrogeorge aus dem Jahr 2001 

Siehe auch:
 Venus and Mars, Album der Wings (1975)
 Venus